Свобода думки — одне з ключових політичних прав людини, яке включає в себе вільне висловлювання і поширення думок і поглядів, свободу пошуку інформації. Це ядро політичної свободи. Вона гарантує безпосереднє самовираження особистості в суспільстві, і в той же час складає основу формування вільної та інформованої громадської думки. Відповідно до ст. 34 Конституції України, «Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір».

Література 
 Шведа Ю. Політичні партії. Енциклопедичний словник.- Львів: Астролябія.- 2005.- 488 с.
 Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем: Навч. посібник.- Львів: Тріада плюс.- 2004.- 528 с.
 Обушний М. І., Примуш М. В., Шведа Ю. Р. Партологія: Навч. посібник / За ред. М. І. Обушного.- К.: Арістей.- 2006.- 432 с.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Свобода_думки&action=editха

Посилання 
 Право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань  // 

Права людини
Свобода слова